Чуразов, Евгений Михайлович (род. 1961) — советский, российский учёный-астрофизик.
 Чуразов, Михаил Дмитриевич (род. 1928) — советский и российский физик-теоретик, специалист в области разработки ядерных зарядов.